Генерал може да се односи на:

 Генерал, општи назив за официре највишег ранга
 Генерал (филм), филм Бастера Китона
 Генерал (ЈНА), пети официрски чин у Југословенској народној армији

Ђенерал може да се односи на:

 Ђенерал, стари назив за генерала

 Ђенерал, један од надимака Драгољуба Михаиловића Драже
 Ђенерал, надимак Ратка Младића

Види још 
 Генералат (вишезначна одредница)
 Ђенерал